Омутия (, полное название Omuthiya gwIipundi) — город в Намибии, административный центр области Ошикото. До 2013 года административным центром области был город Цумеб.

Географическое положение 
Город расположен примерно в 10 км от национального парка Этоша. Высота центра НП составляет 1079 метров над уровнем моря.

Климат

Примечания 

Города Намибии
Ошикото